Kopischke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kopischke (* 1956), Präsident des Gebiets Europa der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Peter Kopischke (* 1942), niedersächsischer Politiker (SPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages